Olechowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Olechowo (Jaroslawl, Rybinsk), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rybinsk
 Olechowo (Jaroslawl, Tutajew), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Tutajew
 Olechowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Grieben, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Olechowo (Nowgorod, Dubischki), Dorf in der Oblast Nowgorod, Rajon Moschenskoje, Landgemeinde Dubischki
 Olechowo (Nowgorod, Kalininski), Dorf in der Oblast Nowgorod, Rajon Moschenskoje, Landgemeinde Kalininski
 Olechowo (Wologda, Meschduretschenski), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Meschduretschenski
 Olechowo (Wologda, Wologda), Dorf in der Oblast Wologda, Rajon Wologda